Der Unicodeblock Verschiedene Symbole (, U+2600 bis U+26FF) enthält entsprechend seinem Namen ein Sammelsurium von Symbolen und Figuren aus verschiedensten Lebensbereichen, darunter Symbole für Wetterkarten, religiöse Symbole, astronomische Symbole, Gender-Symbole, Kartensymbole, Schachfiguren, Spielkartenfarben, genealogische und esoterische Zeichen und vieles andere.

Tabelle 
Das Zeichen U+266F hat die allgemeine Kategorie „Mathematisches Symbol“ und die bidirektionale Klasse „Anderes neutrales Zeichen“, und das Zeichen U+26AC hat die Kategorie „Anderes Symbol“ und die bidirektionale Klasse „Links nach rechts“. Alle anderen Zeichen haben die allgemeine Kategorie „Anderes Symbol“ und die bidirektionale Klasse „Anderes neutrales Zeichen“.

Grafiktafel

Siehe auch 
 Unicodeblock Dingbats (U+2700–U+27FF)
 Unicodeblock Verschiedene Symbole und Pfeile (U+2B00–U+2BFF)
 Unicodeblock Verschiedene piktografische Symbole (U+1F300-U+1F5FF)
 Unicodeblock Verkehrs- und Kartensymbole (U+1F680-U+1F6FF)
 Unicodeblock Zusätzliche piktografische Symbole (U+1F900-U+1F9FF)
 Unicodeblock Schachsymbole (U+1FA00-U+1FA6F)
 Unicodeblock Piktografische Symbole, erweitert-A (U+1FA70-U+1FAFF)

Weblinks 

 PDF des Unicode-Konsortiums (englisch; PDF; 185 kB)

Einzelnachweise